В одиночному розряді тенісного турніру Moscow Open 1990, який проходив у рамках Туру WTA 1990, Лейла Месхі здобула титул, у фіналі перемігши Олену Брюховець 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Лейла Месхі (переможниця)
  Гретхен Магерс (півфінал)
  Лариса Нейланд (2-ге коло)
  Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)

 Мерседес Пас (1-ше коло)
 Лаура Голарса (2-ге коло)
 Робін Вайт (2-ге коло)
 Наталія Медведєва (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Moscow Ladies Open